Herman Lindqvist kan syfta på:
Herman Lindqvist (politiker) (1863–1932), svensk socialdemokratisk politiker och fackföreningsman
Herman Lindqvist (konstnär) (1868–1923)
Herman Lindqvist (organist) (1878–1970)
Herman Lindqvist (friidrottare) (1886–1960)
Herman Lindquist (1869–1955), företagare
Herman Lindqvist (författare) (född 1943), svensk författare och populärhistoriker